Богдановский сельсовет — название административно-территориальных единиц и/или муниципальных образований:

Белоруссия 
 Богдановский сельсовет — Лунинецкий район, Брестская область
 Богдановский сельсовет — Сенненский район, Витебская область
 Богдановский сельсовет — Воложинский район, Минская область

Россия 
 Богдановский сельсовет — в Балтачевском районе Башкортостана.
 Богдановский сельсовет — в Миякинском районе Башкортостана.
 Богдановский сельсовет — сельское поселение в Тоцком районе Оренбургской области.

Упразднённые 
 Богдановский сельсовет — в Дмитровском (1929—1935) и Коммунистическом (1935—1954) районах Московской области
 Богдановский сельсовет — сельское поселение в Степновском районе Ставропольского края.

Украина 
Богдановский сельский совет (). Упразднены в 2020 году.

Винницкая область 
 Богдановский сельский совет — Липовецкий район.
 Богдановский сельский совет — Тульчинский район.

Днепропетровская область 
 Богдановский сельский совет — Васильковский район.
 Богдановский сельский совет — Межевский район.
 Богдановский сельский совет — Павлоградский район.

Запорожская область 
 Богдановский сельский совет — Приазовский район.
 Богдановский сельский совет — Черниговский район.

Киевская область 
 Богдановский сельский совет — Броварский район.
 Богдановский сельский совет — Вышгородский район.
 Богдановский сельский совет — Яготинский район.

Кировоградская область 
 Богдановский сельский совет — Благовещенский район.
 Богдановский сельский совет — Долинский район.
 Богдановский сельский совет — Знаменский район.
 Богдановский сельский совет — Петровский район.

Николаевская область 
 Богдановский сельский совет — Доманёвский район.

Полтавская область 
 Богдановский сельский совет — Новосанжарский район.
 Богдановский сельский совет — Семёновский район.

Сумская область 
 Богдановский сельский совет — Шосткинский район.

Тернопольская область 
 Богдановский сельский совет — Зборовский район.
 Богдановский сельский совет —Подволочисский район.

Хмельницкая область 
 Богдановский сельский совет — Волочисский район.

Черкасская область 
 Богдановский сельский совет — Золотоношский район.

Черниговская область 
 Богдановский сельский совет — Варвинский район.
 Богдановский сельский совет — Прилукский район.